Il doppio del torneo di tennis Flanders Ladies Trophy Koksijde 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Diana Buzean e Danielle Harmsen che hanno battuto in finale Myrtille Georges e Celine Ghesquiere 3-6, 6-3, [10-5].

Teste di serie 

 Gioia Barbieri /  Lenka Wienerová (quarti di finale)
 Diana Buzean /  Danielle Harmsen (campionesse)

 Andrea Gámiz /  Michaela Hončová (primo turno)
 Kim-Alice Grajdek /  Polina Pekhova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Flanders Ladies Trophy Koksijde 2012